Fernão de Magalhães (Magellán, Ferdinand), portugál felfedező
 Magellán, a TV2 műsora
 Magellán-szoros
 Magellan űrszonda
 Nagy Magellán távcső (GMT), chilei óriásteleszkóp
 Magellán távcső, a Las Campanas chilei obszervatórium műszere
 4055 Magellan, aszteroida
 Magellán-rend, a Földet megkerülők kitüntetése
 Magellán-kereszt, spanyol  és portugál kereszttípus
 Magellán, logikai játék
 Magellán, társasjáték
 Magellán-pingvin
 Magellán-lile
 Magellán-harkály
 Magellán-lúd
 Nagy Magellán-felhő, csillagfelhő a lokális galaxiscsoportban
 Kis Magellán-felhő, csillagfelhő a lokális galaxiscsoportban
 Magellán-felhő, Stanisław Lem regénye
 Magellan, kaliforniai zenekar
 Magellan Navigation, GPS szolgáltató cég
 Magellan Star, német tankhajó
 MS Magellan, portugál kirándulóhajó
 CMA CGM Magellan, konténerhajó
 Magellan Aerospace Corporation, kanadai légitársaság
 Lotus Magellan, MS-DOS program
 Magellan, az Excite keresőmotorja
 Ferdinand Magellan Railcar, szalonkocsi az USA-ban
 Volkswagen Magellan, a Volkswagen gyár 2002-es konceptautója
 Magellán Alapítvány, amerikai befektetési alap
 Magellan Data and Mapping Strategies, amerikai piackutató cég
 Magellan Hydra, kerékpármárka
 Magellan Polaris, kerékpármárka
 Magellan Toldi Cruiser, kerékpármárka
 Magellan Triton 2000, GPS berendezés